Ел Филете има више значења:

 Ел Филете (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Филете, Ел Калварио (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику